Suhren ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Suhren (1914–1991), deutscher Marineoffizier, Leitender Ingenieur für U-Boote im Zweiten Weltkrieg
 Fritz Suhren (1908–1950), deutscher Kommandant des Konzentrationslagers Ravensbrück
 Reinhard Suhren (1916–1984), deutscher U-Boot-Kommandant im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Soldat Suhren
 Suren